Хенрици (, в части источников: Хенричи или Генрици) — немецкая фамилия. Слово Henrici представляет собой притяжательный падеж от латинского имени Henricus. Известные носители:
 Хенрици, Зигфрид (1889—1964) — немецкий генерал танковых войск.
 Хенрици, Кристиан Фридрих (1700—1764) — немецкий поэт и либреттист.
 Хенрици, Олаус (1840—1918) —  английский математик немецкого происхождения.